Les lettres modificatives sont, selon sa définition dans le standard Unicode, des lettres ou symboles qui sont typiquement adjacents à d’autres lettres qu’elles modifient d’une manière ou d’une autre. Bien qu’elles soient des lettres avec une chasse, pouvant servir de caractère de base combiné avec des signes diacritiques, elles ont plutôt la fonction de signe diacritique.

Caractères Unicode

Lettres modificatives avec chasse

Extensions phonétiques 

|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="12"| 
|||||||
|-

|-

|||||||
|||||||
|||||
|bgcolor="#CCCCCC" colspan="5"| 
|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="8"| 
|
|bgcolor="#CCCCCC" colspan="7"|

Supplément phonétique étendu 

|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="11"| 
|||||||||
|-

|-

Exposants et indices

Lettres modificatives de ton

Latin étendu – E 

|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="16"| 
|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="16"| 
|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="11"| 
|||||||
|
|-

|bgcolor="#CCCCCC" colspan="9"| 
|
|bgcolor="#CCCCCC" colspan="6"| 
|-

Bibliographie

Voir aussi 
 Exposant (typographie)
 Indice (typographie)

Unicode